По́спишил () — чешская фамилия.

Поспишил 
 Поспишиль, Алексей Осипович (1851—1929) — приват-доцент Киевского университета, автор учебников и хрестоматий латинского языка.
 Поспишил, Антонин (1903—1973) — чешский политик-католик.
 Поспишил, Богуслав (1905—1959) — чешский евангелический теолог.
 Братья Поспишил — Ян (род. 1945) и Йиндржих (род. 1942) — игроки в велобол, многократные чемпионы мира.
 Поспишил, Вашек (род. 1990) — канадский теннисист.
 Поспишил, Виктор (1915—2006) — украинский американский католический деятель.
 Поспишил, Виктор (1922—1983) — австрийский политик и редактор.
 Поспишил, Вилем (1873—1942) — чешский юрист и публицист.
 Поспишил, Збынек (род. 1981) — чешский баскетболист.
 Поспишил, Йосеф (1861—1916) — чешский шахматный композитор и литератор, один из основоположников чешской школы в задачной композиции.
 Поспишил, Иржи (род. 1975) — чешский политик.
 Поспишил, Карел (1867—1929) — чешский пианист и композитор.
 Поспишил, Леопольд Ярослав (1923—2021) — американский правовед, специалист по антропологии права.
 Поспишил, Любош (род. 1950) — чешский певец.
 Поспишил, Милослав (1918—1951) — чехословацкий повстанец.
 Поспишил, Михал (род. 1979) — чешский футболист.
 Поспишил, Ростислав (род. 1950) — чешский (моравский) художник.
 Поспишил, Франтишек (род. 1944) — чехословацкий хоккеист, защитник и тренер.
 Поспишил, Ян Ладислав (1848—1893) — чешский книготорговец и писатель.
 Ян Поспишил (1916—2010) — чешский юрист и диссидент.
 Поспишил, Ярослав (род. 1941) — чешский писатель.

Поспишилова 
 Поспишилова-Цехлова, Вера (род. 1978) — чешская легкоатлетка.
 Поспишилова, Ленка (род. 1966) — чехословацкая и чешская гандболистка, вратарь.
 Юнкова, Элишка (урожд. Поспишилова, Альжбета) (1900—1994) — чешская мотоциклистка.